Жуа́н Бельши́ор Ма́ркис Гула́рт (; 1 марта 1918, Сан-Боржа, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия — 6 декабря 1976, Мерседес, Аргентина) — бразильский государственный деятель, адвокат, президент Бразилии в 1961—1964 годах.

К Гуларту с симпатией относились простые люди, что проявилось в прозвище Жангу, которое закрепилось за президентом и применялось не только в разговорах, но и в публикациях прессы.

Начало карьеры 
Жуан Гуларт родился в 1918 году в семье помещика в городе Сан-Боржа. В 1939 году окончил университет в Порту-Алегри, получив степень доктора юридических и социальных наук. Политическую деятельность начал как сторонник своего земляка — президента Жетулиу Варгаса. В 1945 году вместе с последним основал Бразильскую трабальистскую (рабочую) партию (БТП), которая объединила часть мелкой и средней буржуазии, интеллигенцию и часть рабочих в Сан-Боржа.

В 1946—1950 годах был депутатом законодательной ассамблеи штата Риу-Гранди-ду-Сул. С 1950 года работал депутатом от БТП в Национальном конгрессе Бразилии. С июля 1953 по февраль 1954 года занимал пост министра труда, промышленности и торговли.

В 1955—1961 годах был вице-президентом Бразилии, сначала при Жуселину Кубичеке, затем при Жаниу Куадрусе.

На посту президента 
В августе 1961 года в Бразилии возник кризис власти: президент Жаниу Куадрус ушёл в отставку. Власть временно принял председатель Палаты депутатов Раньери Мадзилли, поскольку Голарт в это время находился с официальным визитом в Китае. По Конституции Гуларт должен был стать и. о. президента, но он встретил сопротивление со стороны правых кругов. 7 сентября 1961 года он вернулся в Бразилию и принял присягу президента, но был вынужден пойти на компромисс.

Гуларт не пользовался поддержкой в среде военных и финансовой элиты, поэтому до его вступления в должность президента, 2 сентября 1961 года Конгрессом была принята поправка к Конституции, согласно которой была введена должность премьер-министра Бразилии, в пользу которого перераспределялись многие полномочия президента. Так, Бразилия на некоторое время превратилась в парламентскую республику, где президент не обладал реальной властью.

Однако Гуларту, предложившему программу комплексных реформ, удалось укрепить свой авторитет во властных структурах, и на референдуме в январе 1963 года 80 % населения проголосовало за сильную президентскую власть. Наконец, Голарт получил право проводить реформы. Опираясь на левое крыло БТП во главе с Леонелом Бризолой, профсоюзы и радикальную интеллигенцию, он начал аграрную реформу, ограничил вывоз капитала за границу и национализировал коммуникационные компании, пересмотрел концессии на разработку и добычу природных ресурсов. Также при нём были восстановлены дипломатические отношения с СССР, разорванные в 1947 году.

Финансовые круги, крупный бизнес Сан-Паулу, католическая церковь, влиятельная в Бразилии, США и их корпорации сочли, что Голарт симпатизирует коммунистам, хотя компартия Бразилии была запрещена. Наиболее активным противником Гуларта выступал губернатор штата Гуанабара Карлос Ласерда. 19 марта 1964 года в Сан-Паулу прошёл марш против гулартовских преобразований «За Семью, Бога и Свободу».

Завершение карьеры 
31 марта в штате Минас-Жерайс начался антиправительственный мятеж. Получив от военных манифест с требованием отставки, Голарт попытался организовать сопротивление, но не нашёл поддержки армии. Тогда он бежал в Порту-Алегри, а затем эмигрировал в Уругвай.

Находясь в Уругвае, Гуларт, вместе с Жуселину Кубичеком и рядом других политиков, включая Карлоса Ласерду, пытался организовать движение «Широкий фронт», направленное на восстановление демократии в Бразилии, однако оно не имело успеха.

Гуларт умер 6 декабря 1976 года в Аргентине в возрасте 58 лет.
Имеются веские данные, что Голарт был отравлен и его убили в рамках операции «Кондор», которую спецслужбы ряда латиноамериканских государств проводили для уничтожения оппозиционных политиков.

Наряду с Гулартом жертвой заговора считают другого бывшего президента Бразилии Кубичека, погибшего в том же 1976 году в автомобильной аварии. Смерть Голарта по требованию его родственников расследуется, в 2013 году его останки для этого эксгумировали. Предположительно заказчиком обоих убийств является ставленник военной хунты, тогдашний бразильский президент Эрнесту Гайзел. Организатором убийства Гуларта называют комиссара бразильской политической полиции ДОПС Сержио Флеури.

Примечания 

Президенты Бразилии
Вице-президенты Бразилии
Министры труда Бразилии
Юристы Бразилии
Операция «Кондор»
Члены Палаты депутатов Бразилии
Депутаты Законодательного собрания штата Риу-Гранди-ду-Сул